Себастьян Игнасио Мартинес Муньос (; 6 июня 1993, Сантьяго, Чили) — чилийский футболист, полузащитник клуба «Уачипато». Выступал в молодёжной сборной Чили. Его брат, Кристиан Мартинес, выступал за «Универсидад де Чили».

Клубная карьера 
Мартинес дебютировал в основном составе клуба в матче чемпионата Чили против «Палестино», заменив Габриэля Варгаса.

Международная карьера 
В январе 2013 Мартинес попал в заявку сборной Чили на участие в молодёжном чемпионате Южной Америки. Он провёл на турнире три матча, в которых его команда выиграла, досрочно обеспечив себе выход в финальный этап.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Уачипато»